Леони́д Карасёв: Карасёв, Леонид Владимирович (род. 1956) — советский и российский философ.
 Карасёв, Леонид Павлович (1904—1968) — советский актёр, драматург, режиссёр и сценарист.